Trouble Will Find Me — шестой студийный альбом инди-рок группы The National, вышел 17 мая 2013 года на лейбле 4AD. Продюсерами альбома выступили члены группы братья Аарон и Брюс Десснеры.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы The National
Альбомы 4AD
Альбомы, спродюсированные Аароном Десснером